Scuola di Chicago – architettura
 Scuola di Chicago – critica letteraria
 Scuola di Chicago – economia
 Scuola di Chicago – sociologia
 Scuola di Chicago – psicologia
 Scuola di Chicago – scienza politica
 Scuola di Chicago – televisione